Europamästerskapet i basket 2015 kan syfta på:

Europamästerskapet i basket för herrar 2015
Europamästerskapet i basket för damer 2015